Messier 96, galaksija u zviježđu Lava
 M-96 (autoput u Michiganu, SAD)
 M-96 Tajfun, samohodni višecijevni lanser raketa